Hypomasticus är ett släkte av fiskar. Hypomasticus ingår i familjen Anostomidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Laxkarpar
Hypomasticus